Stony Point ou Stoney Point est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Stony Point, ligne ferroviaire de Melbourne
Stony Point, village de la Nouvelle-Galles du Sud

Stoney Point, hameau de Lakeshore, Ontario
Kettle and Stony Point, réserve amérindienne près de Sarnia

Stony Point, ancien nom de Lakeport en Californie
Stoney Point, parc rocheux de Chatsworth, Los Angeles
Stoney Point, banlieue de Tampa en Floride
Stony Point, communauté du comté de Bourbon dans le Kentucky
Stony Point, communauté du comté de Monroe dans le Michigan
Stony Point, ville du comté de Rockland dans l'État de New York
 Stony Point,  census-designated place du comté de Rockland dans l'État de New York
Bataille de Stony Point, bataille de Guerre d'indépendance américaine
Stony Point, localité du comté de Sequoyah en Oklahoma
Stony Point, localité du comté d'Alexander en Caroline du Nord
Stony Point, communauté du comté d'Albemarle en Virginie

Homonymie de toponyme